Подо́льский мостово́й перехо́д — комбинированный мостовой переход, который сооружается в Киеве через реку Днепр и рукав Десёнка, двухъярусное сооружение, состоящее из трёх мостов и соединяющих их эстакад. На верхнем ярусе шесть полос для движения автомобильного транспорта (по три полосы в обе стороны), на нижнем — Подольско-Вигуровская линия метрополитена с тремя станциями, расположенными на эстакадах: «Судостроительная», «Труханов остров» и «Залив Десёнка». Трасса Подольского мостового перехода была обозначена на всех генеральных планах развития Киева последних сорока лет. Согласно генеральному плану развития Киева до 2020 года, предусмотрено дальнейшее развитие всех видов городского пассажирского транспорта с учётом строительства данного мостового перехода через реку Днепр и Черторой (Десёнку). Главный инженер проекта — Георгий Борисович Фукс.

Описание 
Эстакада мостового перехода начинается от Набережно-Крещатицкой улицы на Подоле, должна пересечь Рыбальский полуостров, Труханов остров, пройти через Русановские сады и выйти на левобережную часть Киева. В составе эстакады два моста через Гавань, арочный между Рыбальским полуостровом и Трухановым островом, а также мосты через Десёнку (между Трухановым островом и левым берегом Днепра) и озеро Радужное. Автомобильная часть перехода состоит из трёх полос для движения в каждом направлении, проектная интенсивность движения автомобильного транспорта — 59 тысяч автомобилей в сутки. По нижнему ярусу мостового перехода должен проходить участок Подольско-Вигуровской линии киевского метро с тремя станциями, расположенными на эстакадах: Судостроительная — между двухъярусными мостами через Гавань и Днепр, Труханов остров — на эстакаде одноимённого острова и залив Десёнка — на левом берегу между мостом через залив Десёнку и мостом через Радужное озеро.

История 
Технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода через Днепр разрабатывалось в 1987—1989 годах. Проект согласован мостостроительным советом 25 июля 1990 года и утверждён Киевским горсоветом 19 апреля 1993 года. Работы по сооружению моста начаты в 1993 году, однако в связи с отсутствием финансирования строительство через несколько лет было приостановлено. В декабре 2003 года строительство моста было возобновлено.

Согласно проекту, мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Общая протяжённость мостового перехода — около 7,5 км. В состав трассы мостового перехода включены:
 три моста через Гавань,
 арочный мост через Днепр (длина пролёта 344 м),
 мост через Десёнку,
 мост через озеро Радужное,
 эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха,
 четыре многоуровневые транспортные развязки.

Сроки 
Окончание строительства планировалось на 2008 год, но после ухудшения макроэкономической ситуации финансирование было возобновлено только в мае 2010 года.

В соответствии с обновлённым графиком, окончание первой очереди (сдача автомобильных мостов и эстакад до набережной левого берега с организацией движения до проспекта Шухевича (Ватутина), которая позволила бы разгрузить Северный мост) вновь было перенесено на 2013 год. Тем не менее, 5 сентября 2013 года мост ещё был далёк от готовности.

22 октября 2012 года Кабинет министров Украины выделил 7,92 миллионов гривен на снос 133 садовых участков из 265 домов, сооружений и зелёных насаждений Русановских и Воскресенских садов, предусмотренных к сносу при строительстве эстакады Подольского мостового перехода.

В 2014 году были подняты и смонтированы центральные пролёты арок моста через Днепр.

15 апреля 2015 года Высший хозяйственный суд Украины обязал строительную компанию ОАО «Мостострой» вернуть деньги, выделенные на строительство — почти миллиард гривен, так как Подольско-Воскресенский мост находится в незавершённом состоянии и кроме того, компания не платила деньги по кредиту. С 2018 года продолжается строительство  Подольско-Воскресенского моста, закончить строительство моста планируется в 2022 году.

16 мая 2019 года Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что до конца 2020 года в Киеве планируют открыть движение по первой очереди Подольско-Воскресенского моста через Днепр.

Происшествия при строительстве 
18 ноября 2011 года уникальный плавучий кран «Захарий LK-600», задействованный на строительстве мостового перехода, обрушился в реку и разломился в месте крепления грузовой стрелы. По предварительным данным, повреждение привело к полной потере работоспособности крана и загрязнению акватории Днепра смазочными материалами.

16 апреля 2020 года из-за аномально сильного порыва ветра подломилась и частично упала в реку большая по площади и парусности временная монтажная конструкция высотой около 30 метров, предназначенная для покраски арок. Ущерб в процессе предварительной оценки.

Примечания

Ссылки 

 Тоцкий О. Подольский мостовой переход // tov-tob.livejournal.com. — 2011. — 11 марта.
 Тоцкий О. Подольский мостовой переход: арочный мост через Днепр // tov-tob.livejournal.com. — 2011. — 10 мая.
 Тоцкий О. Подольский мост: монтаж первого сегмента арки // tov-tob.livejournal.com. — 2011. — 5 июля.

Метромосты Киева
Строящиеся мосты
Мосты через Днепр